RR, R.R., R-R (m.m., etc), kan syfta på:

 Rr ([]) – en ligatur som används inom albanskan, galiciskan, katalanskan, portugisiskan och spanskan.
 Radar (svensk militärförkortning: rr) – utrustning och teknik för upptäckt och avståndsbestämning med radiovågor.
 Reading Recovery (akronym: RR) – en specialutbildningsmetod för att tidigt fånga upp och förebygga barn med läs- och skrivsvårigheter.
 Rolls-Royce (akronym: RR) – industrikoncern med historisk bakgrund inom fordonstransport och försvarsmateriel, uppdelat i flera företag.